Makawan Kerdanan (, * 14. Juli 1997 in Lopburi) ist ein thailändischer Fußballspieler.

Karriere 
Makawan Kerdanan erlernte das Fußballspielen in den Jugendmannschaften von Bangkok Glass in Thailand, Bayer 04 Leverkusen in Deutschland sowie Sporting Braga in Portugal. 2017 ging er von Portugal in sein Geburtsland Thailand wo er einen Vertrag beim Erstligisten Ratchaburi Mitr Phol in Ratchaburi unterschrieb. 2018 wechselte er nach Nakhon Ratchasima wo er einen Vertrag bei dem in der Thai League spielenden Nakhon Ratchasima FC unterschrieb. Der Erstligaabsteiger Ubon United aus Ubon Ratchathani nahm ihn die Saison 2019 unter Vertrag. Für Ubon absolvierte er zehn Spiele in der Thai League 2. Nach der Saison wurde Ubon gesperrt und in die vierte Liga strafversetzt. Er verließ den Verein und schloss sich 2020 dem Zweitligisten MOF Customs United FC aus der Hauptstadt Bangkok an. Bei den Customs stand er bis Juni 2020 unter Vertrag. Am 1. Juli 2020 wechselte er zum Ligakonkurrenten Samut Sakhon FC. Mit dem Verein aus Samut Sakhon musste er am Ende der Saison in die dritte Liga absteigen. Nach dem Abstieg verließ er Samut und unterschrieb in Udon Thani einen Vertrag beim Zweitligisten Udon Thani FC. Nach 16 Zweitligaspielen wurde im Juli 2022 sein Vertrag um ein Jahr verlängert.

Weblinks 
 
 
 Makawan Kerdanan in der Datenbank von thaileague.co.th

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Nakhon Ratchasima FC)
Fußballspieler (Ubon United)
Fußballspieler (Customs Ladkrabang United FC)
Fußballspieler (Samut Sakhon FC)
Fußballspieler (Udon Thani FC)
Thailänder
Geboren 1997
Mann